Талаганте (провінція) — провінція у Чилі у складі області Сантьяго
 Талаганте (місто) — місто у Чилі, адміністративний центр провінції Талаганте